Технократія (політологія) — меритократичне суспільство, де влада належить науково-технічним спеціалістам та ідеологія створення такого суспільства.
 Технократія (соціологія) — соціальний прошарок (страта) висококваліфікованих науково-технічних спеціалістів.